Limax — рід черевоногих молюсків родини Limacidae. Рід поширений у Європі, один вид — Limax maximus, інтродукований у Північній Америці. Деякі види є синантропними видами та важливими шкідниками садів. На зиму вони ховаються у підвалах, де можуть пошкоджувати сільськогосподарські запаси.

Види 
Рід містить 34 види

 Limax aeolianus Giusti, 1973
 Limax albipes Dumont & Mortillet, 1853
 Limax bielzii Seibert, 1873
 Limax brandstetteri Falkner, 2008
 Limax canapicianus Pollonera, 1885
 Limax cephalonicus Simroth, 1886
 Limax ciminensis Pollonera, 1890
 Limax cinereoniger Wolf, 1803 (syn. Limax alpinus Férussac, 1822)
 Limax conemenosi Böttger, 1882
 Limax corsicus Moquin-Tandon, 1855
 Limax dacampi Menegazzi, 1854
 Limax dobrogicus Grossu & Lupu, 1960
 Limax doriae Bourguignat, 1861
 Limax ecarinatus Boettger, 1881
 Limax erythrus Bourguignat, 1864
 Limax flavus Linnaeus, 1758
 Limax gerhardti Niethammer, 1937
 Limax graecus Simroth, 1889
 Limax granosus Bérenguier, 1900
 Limax hemmeni Rähle, 1983
 Limax ianninii Giusti, 1973
 Limax lachensis Bérenguier, 1900
 Limax maximus Linnaeus, 1758
 Limax millipunctatus Pini, 1885
 Limax pironae Pini, 1876
 Limax polipunctatus Pollonera, 1888
 Limax pseudocinereoniger Schilthuizen et all, 2022
 Limax punctulatus Sordelli, 1871
 Limax redii Gerhardt, 1933
 Limax sarnensis Heim & Nitz, 2009
 Limax squamosus Bérenguier, 1900
 Limax subalpinus Lessona, 1880
 Limax veronensis Lessona & Pollonera, 1882
 Limax wohlberedti Simroth, 1900
 Limax zilchi Grossu & Lupu, 1960

Примітки 

Limacidae
Роди молюсків